Lunda landskommun var namnet på två kommuner i Sverige. Se:

Lunda landskommun, Södermanland
Lunda landskommun, Uppland